Hellyer bezeichnet:

 Hellyer River, Fluss in Australien
 Henry Hellyer (1790–1832), britisch-australischer Entdeckungsreisender
 Paul Hellyer (1923–2021), kanadischer Unternehmer und Politiker